KDPG ist eine Abkürzung für:
 2-Keto-3-desoxy-phosphogluconat dem charakteristischen Molekül des Entner-Doudoroff-Wegs (auch 2-Keto-3-desoxy-phosphogluconat-Weg oder kurz KDPG-Weg genannt) zur Energiegewinnung in prokaryotischen Organismen
 den ICAO-Code des amerikanischen Flughafens Michael Army Airfield

KDPG